Zelenodolsk peut faire référence à
 Zelenodolsk, une ville de la république du Tatarstan, en Russie ;
 Zelenodolsk, une ville de l'oblast de Dnipropetrovsk, en Ukraine.